Epic Games, empresa desenvolupadora de videojocs a Cary (Carolina del Nord)
 EPIC Racing, escuderia radicada a Vitòria-Gasteiz es va fundar com a equip de carreres espanyol l'any 2011
 Epic Records, discogràfica nord-americana que pertany a Sony BMG
 Epic (pel·lícula de 2013), pel·lícula estatunidenca d'animació del 2013